Эдмондстон (, ) — фамилия.

Известные носители 
  (1825—1846) — британский ботаник, профессор Андерсоновского университета (с 1844), участник экспедиции Чарльза Дарвина.
  (род. 1996) — новозеландская велосипедистка, бронзовая медалистка Чемпионата мира по трековым велогонкам в командной гонке преследования среди женщин (2019).

См. также